Husby-Sjuhundra eller Husby-Lyhundra kan syfta på:

 Husby-Sjuhundra socken – en socken i Lyhundra härad Husby-Lyhundra socken –1952 och Sjuhundra härad 1952– i Uppland
 Husby-Lyhundra landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951, innan 1885 Husby landskommun
 Husby-Sjuhundra församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2008, innan 1952 Husby-Lyhundra församling
 Husby-Sjuhundra kyrka – en kyrkobyggnad i byn Husby i Husby-Sjuhundra socken, innan 1952 Husby-Lyhundra kyrka
 Husby, Norrtälje kommun – en småort i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun
 Husby-Sjuhundra distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län 2016–
Husby-Sjuhundra (ort)